Королевский венгерский орден Святого Стефана — национальный орден Королевства Венгрия в составе Австро-Венгерской империи с 1764 по 1918 годы и в период правления регента Миклоша Хорти с 1940 по 1944 годы.

Список российских кавалеров ордена Святого Стефана

Примечания

Ссылки 
 Список кавалеров Ордена Святого Стефана

Кавалеры Королевского венгерского ордена Святого Стефана
Списки награждённых